Корат може да се отнася за:

 Корат (котка) – порода домашна котка
 Корат - плато в Тайланд